

Тепляки — село, Бураєвський район, Башкортостан
 Тепляки — присілок, Шалинський міський округ, Свердловська область